Тонн-ле-Пре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на схід від Парижа, 75 км на північний захід від Меца, 85 км на північ від Бар-ле-Дюка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 57 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 143,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тонн-ле-Пре на сайті французького Національного інституту географії
 Тонн-ле-Пре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тонн-ле-Пре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тонн-ле-Пре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тонн-ле-Пре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мез